Тимур Ибрагимов:
 Ибрагимов, Тимур Пулатович (род. 1975) — узбекский профессиональный боксёр.
 Ибрагимов, Тимур Таштурсунович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Ибрагимов, Тимур Франилович (1988—2009) — Герой Российской Федерации.